Slovo Britannic má několik významů. 
 Britannic byl název tří transatlantických parníků postavených pro společnost White Star Line v loděnicích Harland & Wolff v Belfastu.
 SS Britannic (1874): Jediná loď z trojice držící Modrou stuhu. Byla sesterskou lodí Germanicu postaveného o rok později. V roce 1887 se srazila s lodí Celtic, avšak obě zůstaly plavbyschopné. 
 HMHS Britannic (1914): Sesterská loď Titaniku a Olympiku. Nikdy nebyl použit pro přepravu cestujících. Byl používán v první světové válce jako nemocniční loď. 21. listopadu 1916 najel na námořní minu a potopil se. Zahynulo 30 z 1066 lidí na palubě.
 RMS Britannic (1929): Byl jednou z prvních velkých lodí poháněných dieselovými motory. Sesterskou lodí byl RMS Georgic. Za druhé světové války sloužil jako loď pro přepravu vojáků. V roce 1960 byl sešrotován.
 Britannic (film)